Les Tricheurs (1594), tableau italien de Caravage ;
 Les Tricheurs (1958), film français de Marcel Carné ;
 Les Tricheurs (2006), mini-série française de Claude Scasso.

Voir aussi